Wannaganosuchus (que significa "cocodrilo Wannagan", en referencia al sitio de Wannagan Creek donde fue descubierto) es un género extinto de cocodrilo cocodrilo pequeño. Se encontró en rocas del Paleoceno tardío del condado de Billings, Dakota del Norte, Estados Unidos.

Historia y descripción 
Wannaganosuchus se basa en SMM P76.28.247, un cráneo y esqueleto postcraneal en su mayoría completos que carecen de algunas vértebras, coracoides, parte de los pies, costillas y otras piezas. Algunos pequeños escudos óseos también se asignan al género, pero no al espécimen tipo. SMM P76.28.247 se encontró semi-articulado en la parte inferior de la Formación Bullion Creek, cerca de la base de una capa de arcilla lignítica depositada en un entorno de pantano en una llanura de inundación. Wannaganosuchus fue nombrado en 1982 por Bruce R. Erickson. La especie tipo es W. brachymanus; el nombre específico significa "antepié corto". [1]

El cráneo de SMM P76.28.247 era bajo, sin bordes elevados sobre los ojos, y tenía 159 milímetros (6.3 pulgadas) de largo. El hocico era corto y puntiagudo en comparación con los cocodrilos cretáceos. Sus premaxilares (los huesos de la punta del hocico) tenían cinco dientes cada una, mientras que los maxilares (los huesos principales de la mandíbula superior) tenían trece dientes cada uno, siendo el cuarto el más grande y los últimos tres con coronas anchas y planas. . Las mandíbulas inferiores tenían veinte dientes a cada lado, y al igual que las mandíbulas superiores, las últimas cinco tenían coronas aplastantes anchas. Las extremidades anteriores eran cortas (de ahí el nombre específico), y las extremidades posteriores eran largas en comparación. Los escudos eran extensos. La mayoría de los escudos estaban quillados, pero no tenían púas. [1]

Erickson consideraba a Wannaganosuchus como un cocodrilo temprano generalizado más cercano a la línea que conduce a los cocodrilos modernos que otros cocodrilos tempranos más especializados. [1] Puede ser lo mismo que Allognathosuchus. [2]

Paleoecología y paleobiología. 
Wannaganosuchus fue encontrado en una capa con abundantes fósiles de plantas que sugieren la presencia de un bosque pantanoso en el área; los registros de taxodioides son comunes. El depósito se formó bajo 2 a 3 metros (6.6 a 9.8 pies) de agua, y se clasifica en un depósito en la costa a unos 20 metros (66 pies) de distancia. Los lirios y los helechos acuáticos crecían a lo largo de la costa y estaban sombreados por cipreses. [1]

Número de taxón PaleoDB: 38434

Referencia completa: B. R. Erickson. 1982. Wannaganosuchus, un nuevo cocodrilo del Paleoceno de América del Norte. Journal of Paleontology 56 (2): 492-506

Taxón principal: Alligatorinae según J. E. Martin y K. Lauprasert 2010

Taxones hermanos: cocodrilo, Allognathosuchus, Arambourgia, Ceratosuchus, Hassiacosuchus, Krabisuchus, Navajosuchus, Procaimanoidea

Subtaxa: Wannaganosuchus brachymanus

Ver clasificación 
Ecología: carnívoro

Rango de edad: 61.7 a 56.8 Ma

Referencias 

 Erickson, Bruce R. (1982). "Wannaganosuchus, a new alligator from the Paleocene of North America". Journal of Paleontology. 56 (2): 492–506.
 Sullivan, R.M.; Lucas, S.G.; Tsentas, C. (1988). "Navajosuchus is Allognathosuchus". Journal of Herpetology. Journal of Herpetology, Vol. 22, No. 1. 22 (1): 121–125. doi:10.2307/1564367. JSTOR 1564367.